iPhone 3 steht für:

 iPhone 3G
 iPhone 3GS
 iPhone 4, interne Generationszuordnung